McDuffie ist der Name folgender Personen:

 Dimitry McDuffie (* 1989), deutscher Basketballspieler
 George McDuffie (1790–1851), US-amerikanischer Politiker
 J. D. McDuffie (1938–1991), US-amerikanischer Autorennfahrer
 John McDuffie (1883–1950), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 John Van McDuffie (1841–1896), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 O. J. McDuffie (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Trent McDuffie (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler

und des nach George McDuffie benannten Countys, McDuffie County